Liga NS Ludbreg uz 3. ŽNL Varaždin predstavlja jednu od dvije skupine 3. županijske lige u Varaždinskoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17.   
Sudjelovalo je 13 klubova, a ligu je osvojila momčad Dinama 01 iz Vrbanovca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 13. kolo) dijelu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznce 
 Županijski nogometni savez Varaždin
 Liga NS Ludbreg
 3. ŽNL Varaždinska
 2. ŽNL Varaždinska 2016./17.
 3. ŽNL Varaždin 2016./17.
 Kup ŽNS Varaždin 2016./17.

Izvori 
 
 Liga NS Ludbreg, pristupljeno 19. lipnja 2017. 
 zns-varazdin.hr, Nogomet - službena glasila ŽNS Varaždin
 zns-varazdin.hr, Propozicije 3. ŽNL Varaždin i lige NS Ludbreg – Seniori – 2016/17, objavljeno 3. kolovoza 2016., preuzeto 19. lipnja 2017. 
 zns-varazdin.hr, Nogomet - službeno glasilo ŽNS Varaždin / NS Ludbreg, br. 1169, god. XIV, objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 19. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang - 3. ŽNL
  

Varazdin-Ludbreg-2016-17
Varazdinka-3-Ludbreg
Nogomet u Varaždinskoj županiji